Salsuginea är ett släkte av svampar. Salsuginea ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Salsuginea